

Astronomia 
 24779 Presque Isle – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Presque Isle – città della Contea di Aroostook, Maine
 Presque Isle – township della Contea di Presque Isle, Michigan
 Presque Isle – città della Contea di Vilas, Wisconsin